Санта-Мария-де-Кайон () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 47,8 км². Население — 9060 человек (на 2018 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии